Бито може да се односи на:

 Бито (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Бито (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Бито Венвил, насељено место у Француској, у департману Приморска Сена